Lou Gramm – cantante statunitense
 Phil Gramm – politico statunitense

Pagine correlate 
Gram
Graham (disambigua)
Grammy Award

Altri progetti